Збриж — название населённых пунктов на Украине:

 Збриж — село в Борщёвском районе Тернопольской области.
 Збриж — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области.